Het ATP-toernooi van Mexico-Stad 1996 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel 1996) werd gespeeld van 11 tot en met 17 maart 1996. Er werd gespeeld op gravelbanen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Mexico-Stad
Mexico-Stad 1996